Benoît Paire era il detentore del titolo nell'ultima edizione disputata nel 2011, ma ha scelto di partecipare al Challenger di Braunschweig.

In finale Facundo Bagnis ha sconfitto Federico Coria con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

  Thiago Monteiro (primo turno)
  Pablo Cuevas (quarti di finale)
  Federico Coria (finale)
  Facundo Bagnis (campione)

  Roberto Carballés Baena (secondo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)
  Daniel Elahi Galán (primo turno)
  Carlos Taberner (secondo turno)

Wildcard 

  Jakob Aichhorn (primo turno)
  Peter Heller (secondo turno)

  Maximilian Neuchrist (primo turno)

Qualificati 

  Alexander Erler (primo turno)
  Nicolás Jarry (semifinale)

  Jiří Lehečka (quarti di finale) 
  Denis Yevseyev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Salzburg-Anif Challenger 2021